До́ктор (від  — «учитель», що походить від лат. doceo — «навчаю»):

 Доктор (науковий ступінь):
 Доктор філософії — науковий ступінь, який присуджується на підставі захисту докторської дисертації університетами України (з літа 2016 року) та західних університетів.
 Доктор наук — вищий науковий ступінь у певній галузі наук, який присуджувався на підставі захисту докторської дисертації Вищою атестаційною комісією в СРСР та присуджується в Україні з 1991 року.
 «Почесний доктор» () — науковий ступінь, присвоєний без захисту дисертації на честь великих досягнень у певній галузі наук.
 Доктор (Доктор Хто) — головний герой серіалу Доктор Хто
 Доктор (розм.) — те саме, що лікар.